Spinetta (italienisch: Spinett) ist der Familienname folgender Personen:
 Dante Spinetta (* 1976), argentinischer Musiker und -komponist
 Jean-Cyril Spinetta (* 1943), französischer Beamter und Manager
 Luis Alberto Spinetta (1950–2012), argentinischer Rockmusiker und -komponist

Weitere Bedeutungen:
 Spinetta, Fraktion der Gemeinde Cuneo, Piemont, Italien